Roman Moraczewski – prawnik, sędzia, prezes NTA
 Roman Moraczewski (1923-2015) – profesor SGGW